Чемпионат Нидерландов по международным шашкам среди женщин 2009 года прошёл с 13 по 19 декабря в Тилбурге.

Отбор 
Четыре лучших игрока  чемпионата 2008 года попали на чемпионат автоматически. Остальные — занявшие 1-3 места в двух полуфиналах прошедшие с 10 января по 21 февраля.

В субботу, 7 марта состоялся дополнительный турнир за второе и третье место в группе В между тремя участницами, набравшие по 8 очков. Его выиграла Марейке Ван Гендерен, Рианка ван Омберген — вторая, Лаура Тиммерман заняла 4 место и не должны была сыграть в финале.

Перед финалом стало известно об отказе двух участниц.

От путевок отказались Карлейн Оверес (вторая в 2010 году) и Дениз Ван Дам (1 место в полуфинале группы B). Вместо них сыграли Хейке Верхёл (при отсутствии ее в 2010 году в финале) и Лаура Тиммерман.

Результаты 

* В случае одинаковых очков в итоговом положении классифицируются по большему балансу  плюс- и минус- ничьих.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Полуфинал группы A
 Полуфинал группы B
 Турнирная таблица и движение по турам на сайте Федерации шашек Нидерландов
 

2009 год в шашках
Спорт в Нидерландах в 2009 году
женщины 2009
Спортивные соревнования в Тилбурге
Декабрь 2009 года